Niemcy:
 Osterberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neu-Ulm

Osoby:
 Daniel Paschazjusz von Osterberg – fundator rozbudowy sanktuarium w Wambierzycach

Zobacz też:
 Oesterberg
 Österberg